Hans Henrik Rømeling er navnet på flere personer:

 Hans Henrik Rømeling (statsminister) (1707-1775) – dansk admiral og gehejmestatsminister
 Hans Henrik Rømeling (1747-1814) – dansk søofficer, kaptajn
 Hans Henrik Rømeling (officer) (1770-1840) – dansk officer